Brummer är ett efternamn, som finns i flera länder. Offentlig statistik tillgänglig i oktober 2018 uppger att 26 personer i Sverige och 95 personer  i Finland (medräknat utflyttade) hade efternamnet Brummer.

Personer med efternamnet Brummer

 Arttu Brummer (1891–1951), finländsk formgivare, författare och lärare
 Carl Brummer (1864–1953), dansk arkitekt
 Carl Johan Brummer (1814–1871), svensk tecknare och konstnär
 Eugenie Brummer (1846–1919), svensk lärare, grundade Brummerska skolan
 Eva Brummer (1901–2007), finländsk textilkonstnär och målare
 Fredric Brummer (1806–1891), svensk godsägare och politiker
 Hans Henrik Brummer (född 1937), svensk konstvetare, museichef och författare
 Johan Brummer (född 1968), svensk ishockeyspelare
 Joseph Brummer (1883–1947), ungersk konstsamlare och skulptör
 Magnus Hendric Brummer (1735–1790), svensk militär och överjägmästare
 Marjatta Brummer (1915–2007), finländsk-svensk arkitekt
 Patrik Brummer (född 1949), svensk finansman
 Wilhelm Brummer (född 1970), finländsk genealog, faleristiker och heraldisk rådgivare

Se även 
 Brummer & Partners, kapitalförvaltare i Stockholm
 Brummerska huset, byggnad i Helsingfors
 Brummerska skolan, tidigare flickskola i Stockholm

Källor

Efternamn